

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Гай Поппей Сабин и Квинт Сульпиций Камерин.
 Консулы-суффекты: Квинт Поппей Секунд и Марк Папий Мутил.
 Восстание в сентябре в Германии под предводительством вождя херусков Арминия. Германцы уничтожают три легиона под началом римского наместника Квинтилия Вара в битве в Тевтобургском Лесу после подавления Великого Иллирийского восстания.
 Разделение римской провинции Иллирия на Далмацию (Верхняя Иллирия) и Паннонию (Нижняя Иллирия).
 Префект Иудеи и Самарии Марк Амбибул.

Китай 
 Захват императорской власти в Китае Ван Маном. Конец ранней Хань. Провозглашение династии Синь.
 Указ Ван Мана о запрете купли-продажи земли и рабов.

Родились 
 17 ноября — Тит Флавий Веспасиан (старший), вошедший в историю как император Веспасиан.

Скончались 

 9, сентябрь — Публий Квинтилий Вар, римский полководец, покончил с собой в ходе побоища в Тевтобургском Лесу;
 9, сентябрь —  (род. ок. 44 до н. э.), старший центурион (примипил) XVIII легиона, к-рый будучи пленён германцами, героически покончил с собой;
 9, сентябрь — (Гай) Нумоний Ваала, один из легатов в армии Квинтилия Вара. По словам Веллея Патеркула, «был убит как пере­беж­чик».

Примечания

Литература

См. также